Il nome di diocesi di Ascoli, nelle trattazioni storiche preunitarie, può indicare:
la diocesi di Ascoli Piceno
la diocesi di Ascoli Satriano.